Cobo ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Cobo (1893–1957), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von Detroit
 Bernabé Cobo (1582–1657), spanisch-peruanischer Chronist
 Carlos Muñoz Cobo (* 1961), spanischer Fußballspieler
 Douglas Cobo (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 José Cobo Cano (* 1965), spanischer Geistlicher, Weihbischof in Madrid
 Juan Antonio Aznárez Cobo (* 1961), spanischer Geistlicher, Militärerzbischof von Spanien
 Juan José Cobo (* 1981), spanischer Radrennfahrer
 Roberto Cobo (1930–2002), mexikanischer Schauspieler
 Yohana Cobo (* 1985), spanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Kobo
 Cobbo